Владимир Иванович Мельник: Мельник, Владимир Иванович (род. 1963) — машинист горных выемочных машин шахты «Котинская» ОАО «СУЭК-КУЗБАСС», Герой Труда Российской Федерации.
 Мельник, Владимир Иванович (род. 1952) — доктор филологических наук, член-корреспондент АН Татарстана.